La Coupe des Alliés est une compétition française de football à élimination directe organisée par l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques et disputée annuellement pendant la Première Guerre mondiale entre 1915 et 1917.

Coupe des Alliés 1915 

La Coupe des Alliés 1915 est remportée par le CA Société générale, qui bat en finale le CA Paris par trois buts à deux.

Coupe des Alliés 1916 

Dans la zone Paris, le Red Star Amical Club élimine en demi-finale en deux matchs le Gallia Club. En finale, le Red Star AC et le CA Société générale font match nul un but partout. Le CASG est déclaré vainqueur, le Red Star refusant de jouer la prolongation car trois de ses joueurs devaient retourner travailler dans leur usine d'armement.

Le 30 avril 1916, le quart de finale national oppose le CA Société générale au Havre AC, tombeur du FC rouennais. Les Havrais l'emportent par quatre buts à deux.

L'Olympique de Marseille bat le Nîmes Olympique au premier tour (9-0), le Lyon OU au deuxième tour (9-1) avant de s'incliner en quarts de finale contre le Club sportif des Terreaux (4-2).

En demi-finale, Le Havre AC est opposé au Stade rennais UC. Les Rennais l'emportent par trois buts à zéro.

La finale oppose le dimanche 4 juin 1916 le Stade rennais UC aux Lyonnais du Club sportif des Terreaux. Les Rennais l'emportent facilement par sept buts à un.

Tableau final

Coupe des Alliés 1916-1917 

La Coupe des Alliés 1916-1917 est remportée par le CA Société générale, qui bat en finale le Football Club de Lyon par quatre buts à un. Curieusement il existe un trophée, dont la photo est sur cet article, indiquant une victoire de l'US suisse.

L'Olympique de Marseille bat le RC Marseille au premier tour (6-1), puis le RCB de Dijon (0-6) avant de déclarer forfait en quarts de finale  avant d'affronter le NSC Nice. En demi-finale, le NSC Nice est éliminé par le FC Lyon à Marseille sur le score de 1-0.

En Bretagne, quatre clubs sont engagés. L'US Rennaise reçoit le Stade lavallois le 12 novembre 1916 tandis que le Stade rennais reçoit le CASG de Saint-Malo le 5 novembre 1916. Les deux vainqueurs se rencontrent le 3 décembre 1916.

Notes et références

Notes

Références 

Coupe des Alliés